Ельминка — река (ручей) в России, протекает в Гдовском районе Псковской области. Начинается из болота Большой Мох. На ручье находятся деревни Крюково, Залесье, Заборовье. Устье ручья находится в 39 км по правому берегу реки Плюссы. Длина ручья составляет 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Нарва, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01030000412202000027257
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002725
 Код бассейна — 01.03.00.004
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Реки Гдовского района
Притоки Плюссы